Folke Algotsson kan syfta på:

Folke Algotsson (riddare)
Folke Algotsson (skådespelare)